Heinrich von Sponheim ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Sponheim (1235/1240–1289), Regent der Grafschaft Sponheim, siehe Heinrich I. (Sponheim-Starkenburg)
 Heinrich II. von Sponheim, der Jüngere (1292/1295–1323?), Regent der Grafschaft Sponheim, siehe Heinrich II. (Sponheim-Starkenburg)
 Heinrich II. von Sponheim-Bolanden (um 1330–1393), Graf und Inhaber der Herrschaft Kirchheim und Stauf